Tjernström ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tjernström (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 Michael Tjernström (* 1955), schwedischer Meteorologe und Hochschullehrer